Le mot aspen désigne le peuplier tremble en anglais.

Toponyme 

 Aspen une station de ski du Colorado ;
 Aspen, une ville de Nouvelle-Écosse ;
 Aspen, un cratère d'impact sur Mars.

Titre 

 Aspen, un magazine américain créé en 1965.

Voir aussi 
 Aspen Pharmacare, entreprise pharmaceutique spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques ;
  ;
 Institut Aspen, un cercle de réflexion ;
 Aspen Cove, une communauté de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 , le simulateur d'iPhone ou d'iPod Touch du SDK iPhone d'Apple ;
 Chrysler Aspen, un véhicule VUS de Chrysler